Liberty Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Liberty Hill (Alabama)
 Liberty Hill (Connecticut)
 Liberty Hill (Georgia)
 Liberty Hill (Illinois)
 Liberty Hill (Louisiana)
 Liberty Hill (North Carolina)
 Liberty Hill (South Carolina)
 Liberty Hill (Cocke County, Tennessee)
 Liberty Hill (Fayette County, Tennessee)
 Liberty Hill (Giles County, Tennessee)
 Liberty Hill (Grainger County, Tennessee)
 Liberty Hill (Greene County, Tennessee)
 Liberty Hill (McMinn County, Tennessee)
 Liberty Hill (Rhea County, Tennessee)
 Liberty Hill (Williamson County, Tennessee)
 Liberty Hill (Wilson County, Tennessee)
 Liberty Hill (Texas)
 Liberty Hill (Virginia)
 Liberty Hill (West Virginia)

Siehe auch:
 Liberty Hill School
 Liberty Hills